Кратер Уилсон () — крупный древний ударный кратер в южной приполярной области видимой стороны Луны. Название присвоено в честь шотландского астронома Александра Вильсона (1714—1786); шотландского физика Чарлза Вильсона (1869—1959); американского астронома Ральфа Элмера Вильсона (1886—1960) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Уилсон являются кратер Байи на западе; кратер Кирхер на северо-западе; кратер Клапрот на востоке и кратер Казати на юго-востоке. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 66,6 км, глубина 4430 м.

Кратер Уилсон имеет полигональную форму и значительно разрушен.  Вал сглажен, перекрыт множеством кратеров различного размера и фактически превратился в нерегулярную возвышенность окружающую чашу кратера. Дно чаши, ровное, отмечено множеством мелких кратеров, в юго-восточной части чаши расположен приметный чашеобразный кратер. На западе-юго-западе от кратера пролегает цепочка кратеров.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны